Butkovec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Breznički Hum, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 209 stanovnika te 69 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
 Božica Pažur

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji